{{Infobox voetbalclub
| clubnaam          = FC Utrecht
| volledigenaam     = Football Club Utrecht
| afbeelding        = Stadion FC Utrecht - Bunnikside.jpg
| onderschrift      = Stadion Galgenwaard
| bijnaam           = 
| opgericht         = 1 juli 1970
| plaatsnaam        = Utrecht
| stadion           = Stadion Galgenwaard 
| complex           = Sportcomplex Zoudenbalch
| capaciteit        = 23.750
| begroting         = € 19 miljoen
| eigenaar          =  Frans van Seumeren Holding B.V. (99%) Stichting BeheerAandelen FC Utrecht (1%)
| voorzitter        =  Paul Verhoeff Gedelegeerd commissaris   Paulo Steverink Financiën/Operations  Jordy Zuidam Voetbalzaken  Joost Broerse           Commercieel
| trainer           = Dick Advocaat
| technisch manager = 
| competitie        =  Eredivisie KNVB beker
| sponsor           = Zorg van de Zaak
| prijzen           = KNVB beker: 3×   Johan Cruijff Schaal: 1×
|website  www.fcutrecht.nl 
| pattern_la1=_utrecht1819h|pattern_b1=_utrecht1819h|pattern_ra1=_utrecht1819h|pattern_sh1=_utrecht1819h|pattern_s1=_utrecht1819h
| leftarm1=FF0000|body1=FF0000|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FF0000
| pattern_la2=_utrecht1819a|pattern_b2=_utrecht1819a|pattern_ra2=_utrecht1819a|pattern_sh2=_utrecht1819a|pattern_s2=_utrecht1819a
| leftarm2=381545|body2=381545|rightarm2=381545|shorts2=381545|socks2=141414
| titelDerdeShirt=Derde tenue
| pattern_la3=_utrecht1819t|pattern_b3=_utrecht1819t|pattern_ra3=_utrecht1819t|pattern_sh3=_utrecht1819t|pattern_s3=_utrecht1819t
| leftarm3=00a5e4|body3=00a5e4|rightarm3=00a5e4|shorts3=000000|socks3=F2FA6B
| geldig        = 2018/19
| resultatenHuidig  = FC Utrecht in het seizoen 2018/2019
| vorig_seizoen     = 2017/18
| volg_seizoen      = 2019/20
}}

In het seizoen 2018/2019 komt FC Utrecht''' uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB beker.

Selectie 2018/2019

Spelers 
Oussama Tannane is door de club  per  01 februari 2019 op non-actief gesteld.

Mutaties

Aangetrokken 2018/19

Vertrokken 2018/19

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC